Der VC Bitterfeld-Wolfen ist ein Volleyballverein aus Bitterfeld-Wolfen, dessen erste Männermannschaft in der zweiten Bundesliga spielt. Der VC Bitterfeld-Wolfen entstand 2009 als Zusammenschluss der Volleyballer aus Bitterfeld und Wolfen.

Team 
Der Bundesliga-Kader der Saison 2020/21 besteht aus 13 Spielern. Cheftrainer ist Jorge Munari. Ihm zur Seite stehen Co-Trainer Danilo Mirosavljevic, Mannschaftsarzt Kay Brehme und Physiotherapeut Maurice Wenzel. Mannschaftsverantwortlicher ist Michael Eisel.

Spielstätte 
Der VC Bitterfeld-Wolfen trägt die Heimspiele in der Sporthalle Krondorf aus. Die Halle fasst 919 Zuschauer.

Weitere Mannschaften 
Neben den Bundesliga-Männern gibt es beim VC Bitterfeld-Wolfen noch fünf weitere Männer-, drei Frauen- und zahlreiche Jugendmannschaften.

Weblinks 
 offizielle Website des Vereins
 Team-Übersicht bei der VBL 2020/21

Bitterfeld Wolfen, VC
Sport (Bitterfeld-Wolfen)
Sportverein (Landkreis Anhalt-Bitterfeld)
Gegründet 2009